Pöstinger ist der Familienname folgender Personen:

 Christoph Pöstinger (* 1972), österreichischer Sprinter
 Oswald Pöstinger (1929–1997), österreichischer Komponist, Arrangeur und Dirigent